Плеха́новская улица:

 Плехановская улица (Воронеж)
 Плехановская улица (Харьков)

См. также 
 Улица Плеханова